Quercus pode designar:
 Quercus (organização), uma organização não governamental de ambiente portuguesa.
 Quercus, o nome das espécies pertencentes ao género Quercus, como:
o sobreiro (Quercus suber);
a azinheira (Quercus ilex);
o carvalho japonês (Quercus acutissima);
o carvalho-português (Quercus faginea);
o carvalho-vermelho-americano.
o carvalho-vermelho (Quercus robur);
o carrasco (Quercus coccifera)
o carvalho-das-canárias (Quercus canariensis)
 O asteróide 8643 Quercus.

Ver também
Sobreiro (desambiguação), sobro ou sobreira, nomes vulgares do Quercus suber
Carvalho (desambiguação)

Desambiguação